Líšťany est un toponyme qui peut désigner :

Líšťany, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Líšťany, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie